Српска лига Запад у сезони 2021/22. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Западно-моравска зона, Колубарско-мачванска зона, Подунавско-шумадијска зона и Шумадијско-рашка зона.

Клубови у сезони 2021/22.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

 

Легенда:

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Западне Србије — званични сајт
 Српска лига Запад на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Запад
Запад